Roger Federer ha centrato la quinta vittoria consecutiva battendo in finale Rafael Nadal con il punteggio di 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2, eguagliando il record di vittorie consecutive in era Open appartenente a Björn Borg.

Teste di serie 

 Roger Federer (campione)
 Rafael Nadal (finalista)
 Andy Roddick (quarti di finale)
 Novak Đoković (semifinalista)
 Fernando González (terzo turno)
 Nikolaj Davydenko (ottavi di finale)
 Tomáš Berdych (quarti di finale)
 Andy Murray (ritirato)
 James Blake (terzo turno)
 Marcos Baghdatis (quarti di finale)
 Tommy Robredo (secondo turno)
 Richard Gasquet (semifinalista)
 Tommy Haas (ottavi di finale)
 Michail Južnyj (ottavi di finale)
 Ivan Ljubičić (terzo turno)
 Lleyton Hewitt (ottavi di finale)

 David Ferrer (secondo turno)
 Jarkko Nieminen (terzo turno)
 Jonas Björkman (ottavi di finale)
 Juan Carlos Ferrero (quarti di finale)
 Dmitrij Tursunov (terzo turno)
 Guillermo Cañas (terzo turno)
 David Nalbandian (terzo turno)
 Juan Ignacio Chela (secondo turno)
 Carlos Moyá (primo turno)
 Marat Safin (terzo turno)
 Philipp Kohlschreiber (primo turno)
 Robin Söderling (terzo turno)
 Agustín Calleri (secondo turno)
 Filippo Volandri (primo turno)
 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Juan Mónaco (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2007
ATP Tour 2007